Saint Eucher désigne plusieurs saints chrétiens nommés Eucher :

Saints catholiques et orthodoxes 
 Eucher de Lyon († 449), archevêque de Lyon de 435 à 450 ; fêté le 16 novembre.
 Eucher d'Orléans († 738), évêque d'orléans de 717 ou 718 à 738 ; fêté le 20 février.

Références 

Eucher